Dugesia liguriensis és una espècie de triclàdide dugèsid present a la Ligúria, Itàlia. Els espècimens conservats en alcohol mesuren més de 8 mm de longitud i 1,5 mm d'amplada.

Filogènia 
Posició de D. sicula en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències

Enllaços externs 
 D. liguriensis a l'Encyclopedia of life 
 D. liguriensis a la base de dades "Turbellarian taxonomic database" 
 D. liguriensis a la base de dades del NCBI 

Liguriensis